

Biografia 
Vincitrice di tre titoli nel singolare e diciotto titoli nel doppio nel circuito ITF, il 10 novembre 2014 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi al 385º posto. Il 2 febbraio 2015 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione n°346.

Alexandra ha debuttato nel circuito WTA al torneo di Hobart 2015, nel doppio in coppia con Storm Sanders. La settimana successiva, ha fatto il suo debutto in uno Slam agli Australian Open 2015, in coppia con Maddison Inglis.

Alexandra è stata invitata all'Istituto Tennistico Catalano a Barcellona in Spagna dove abita dal 2010. Da questa situazione i suoi fan sui social media hanno incominciato a riferirsi a lei con il nome alla spagnola "Alejandra Nancarrez".

Collegamenti esterni